Rogallen ist ein deutscher Ortsname:
 Rogallen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Rogale (Stare Juchy), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rogallen, 1938 bis 1945 Rogenau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Rogale (Dźwierzuty), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Rogahlen